Кенигштајн може бити:

 Кенигштајн им Таунус, град у округу Хохтаунус, у њемачкој покрајини Хесен.
 Кенигштајн (Саксонска Швајцарска), град у округу Зексише Швајц-Остерцгебирге, у њемачкој покрајини Саксонија.
 Кенигштајн (Горњи Палатинат), општина у округу Амберг-Зулцбах, у њемачкој покрајини Баварска.